Grubbtjärn kan syfta på ett antal insjöar

Sverige

Jämtland 
Grubbtjärnen (Offerdals socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (3,3 ha)
Grubbtjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 715587-143349), sjö i Strömsunds kommun,  (5,48 ha)
Grubbtjärnen (Frostvikens socken, Jämtland, 716889-140315), sjö i Strömsunds kommun,

Ångermanland 
Grubbtjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland), sjö i Bjurholms kommun,  (13,5 ha)
Grubbtjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,

Västerbotten 
Grubbtjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (4,54 ha)

Norrbotten 
Grubbtjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,

Lappland 
Grubbtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (4,61 ha)
Grubbtjärnarna, sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Grubbtjärnen (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun, 
Grubbtjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (13,1 ha)
Grubbtjärnen (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun, 
Grubbtjärnen (Sorsele socken, Lappland, 729395-155481), sjö i Sorsele kommun,  (8,11 ha)
Grubbtjärnen (Sorsele socken, Lappland, 729881-155830), sjö i Sorsele kommun, 
Grubbtjärnen (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun, 
Grubbtjärnen (Tärna socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (31,6 ha)
Grubbtjärnen (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn